El Cafetal peut désigner :

Toponymes

El Cafetal : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, l'une des cinq qui constituent la ville de Caracas ;
 El Cafetal : capitale de la paroisse civile d'El Cafetal de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, de facto un quartier de la capitale Caracas.

Homonymie de toponyme